Idmidronea är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Ferdinand Canu och Ray Smith Bassler 1920. Idmidronea ingår i familjen Tubuliporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Idmidronea